Anatole steht für:

 Anatole, eine der Horen der griechischen Mythologie
 Anatole (Fernsehserie), kanadische Animationsserie
 männlicher Vorname, siehe Anatoli (Vorname) #Anatole
 Künstlername von Annelies Nelck (1925–2014), französische Malerin und Plastikerin
 Christian Anatole (1937–1987), französischer Romanist und Okzitanist

Siehe auch:
 Anatol